

Кузьми — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьми — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства